Il singolare del torneo di tennis Austrian Open 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Guillermo Vilas che ha battuto in finale Marcos Hocevar 7-6, 6-1.

Teste di serie 

 Guillermo Vilas (campione)
 Mark Edmondson (secondo turno)
 José Higueras (semifinali)
 Wojciech Fibak (primo turno)
 Christophe Roger-Vasselin (terzo turno)
 Marcos Hocevar (semifinali)
 Henri Leconte (secondo turno)
 José Higueras (quarti di finale)

 Peter Elter (primo turno)
 Jeff Borowiak (quarti di finale)
 Rod Frawley (primo turno)
 Carlos Kirmayr (secondo turno)
 Nick Saviano (terzo turno)
 Chris Johnstone (primo turno)
 John Fitzgerald (secondo turno)
 Damir Keretić (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Austrian Open 1982